Митрополи́т Полика́рп (, в миру Панайо́тис Вагена́с ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов (1967—1984).

Биография 
Родился в 1924 году в Ксилокастроне, на Пелопоннесе.

Трудился вместе с митрополитом Лимносским (позднее — Трикальским) Дионисием (Хараламбусом).

В 1951 году окончил юридический факультет, а в 1954 году — богословский институт Афинского университета.

В 1956 году был пострижен в монашество с именем Поликарп и хиротонисан во иеродиакона. 7 октября 1956 года состоялась его хиротония во иеромонаха.

26 июня 1967 года был хиротонисан в сан епископа и возведён в достоинство митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов. В период своего управления митрополией занимался усилением миссионерского и благотворительного служения, открытием монастырей и социальных учреждений. Отличался личной аскетичностью.

Скончался 25 марта 1984 года от сердечного приступа во время крестного хода на Благовещение Пресвятой Богородицы.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Афинского университета
Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Керкирская митрополия